Zum Kirchspiel Turgenewo (Groß Legitten) gehörten bis 1945 folgende Kirchspielorte:

Ein * kennzeichnet einen Schulort.

Einzelnachweise 

!Kirchspielorte Kirche Turgenewo
Kirchspielorte Kirche Turgenewo